Die Saison 2008/09 war die 16. Spielzeit der israelischen Eishockeyliga, der höchsten israelischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt der HC Herzlia.

Teilnehmer und Modus 

Die Saison begann am 31. Oktober 2008 und endete am 27. März 2009. Das Teilnehmerfeld wurde um zwei Mannschaften erweitert: Maccabi Metulla und Ice Time Herzlia.

Zunächst wurde eine Hauptrunde mit sieben Spielen je Mannschaft ausgespielt. Anschließend folgten die Play-offs, an denen all acht Mannschaften teilnahmen.

Hauptrunde

Play-offs

Viertelfinale 

 Piranhas Bat Yam – Maccabi Metulla 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
 HC Metulla – HC Rischon LeZion 8:0 (5:0, 2:0, 1:0)
 Ice Time Herzlia – Haifa Hawks 7:2 (2:1, 1:1, 4:0)
 Monfort Ma’alot – Rehovot Eagles 17:1 (7:0, 4:1, 6:0)

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Liste der israelischen Meister bei hockeyarenas.net

2008
Eishockeysaison 2008/09